Larín puede referirse a:
 Larín (Arteijo), parroquia y aldea española del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
Larín (Laracha), localidad española de la parroquia de Lendo, del municipio de Laracha, provincia de La Coruña, Galicia.
Larín (Lugo), parroquia y aldea española del municipio de Láncara, provincia de Lugo, Galicia.
Larín (Trazo), localidad española de la parroquia de Morlán, del municipio de Trazo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Larín de Arriba, aldea española de la parroquia de Larín, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.